Die Wyschtscha Liha 1993/94 () war die 3. Auflage der höchsten ukrainischen Spielklasse im Männerfußball. Die Spielzeit begann am 8. August 1993 und endete am 19. Juni 1994.

Modus 
Die Liga wurde auf achtzehn Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Titelverteidiger Dynamo Kiew sicherte sich zwei Spieltage vor Saisonende die zweite Meisterschaft.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft von Dynamo Kiew

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse mit Torschützen ukranianfootball.narod.ru (ukrainisch)

Einzelnachweise 

1993
Fußballsaison 1993/94